Palani peut désigner :

 , une ville en Inde.
 , en Inde.
 les , une chaîne de montagnes en Inde.
 Joanna Palani, une étudiante kurde et danoise ayant rejoint les rangs des unités de protection de la femme (YPG) et des Peshmergas en Irak et en Syrie.
  un photographe australien.
  un musicien hawaïen.
 , une liaison ferroviaire.